2 miejscowości w Polsce:
 Trzmielewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Trzmielewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo